Мигелете () — населённый пункт сельского типа в юго-западной части Уругвая, в департаменте Колония.

География 
Мигелете расположен на дороге № 106, немногим к югу от её пересечения с дорогой № 54, примерно в 63 км к северо-востоку от административного центра департамента, города Колония-дель-Сакраменто. Абсолютная высота — 118 метров над уровнем моря.

История 
Населённый пункт был основан 27 марта 1909 года. 8 ноября 1942 года получил статус села (Pueblo).

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 999 человек.
 

Источник:Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 План Мигелете

Населённые пункты Уругвая